Alcock se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Alfred William Alcock
 Charles Raymond Alcock